Brouwerij d'Hollander (Baasrode), een voormalige brouwerij in Baasrode van familie d'Hollander.
 Brouwerij d'Hollander (Eke), een voormalige brouwerij in Eke van familie d'Hollander.
 Een brouwershuis te Hamme